Werchow ist der Name

 von Werchow ein Ortsteil von Calau, einer Stadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

von Wüstungen
 Werchow oder auch Werchen bei Staupitz im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 bei Sergen Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

siehe auch Werchowyna (Begriffsklärung)